Кава́лли — многозначный термин. 

 Кавалли — река в Западной Африке.

Фамилия

Известные носители:

 Кавалли, Альдо (род. 1946) — итальянский прелат и ватиканский дипломат.
 Кавалли, Джованни (1808—1879) — генерал-лейтенант итальянской артиллерии.
 Кавалли, Жан-Мишель (род. 1959) — французский футболист и футбольный тренер.
 Кавалли, Патриция (1947—2022) — итальянская поэтесса и писательница.
 Кавалли, Роберто (род. 1940) — итальянский дизайнер одежды.
 Кавалли, Франческо (1602—1676) — итальянский композитор.